Stolpersteine in Frankreich wurden von Gunter Demnig in folgenden Orten Frankreichs verlegt. Die Liste ist unvollständig. Es fehlen weitgehend die Verlegungen der Jahre 2020 bis 2022.
 Siehe auch 
 Liste der Orte mit Stolpersteinen

 Weblinks